Николай Михайлович Киселёв — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в Майме. Член ВКП(б) с 1946 года.

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1940—1970 гг. — в РККА, участник Великой Отечественной войны, заведующий Отделом пропаганды и агитации Горно-Алтайского городского комитета ВКП(б), заведующий Сектором агитационно-массовой работы, заместитель заведующего Отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Областного комитета ВКП(б) Горно-Алтайской автономной области, 1-й секретарь Шебалинского районного комитета ВКП(б), 2-й, 1-й секретарь Областного комитета КПСС Горно-Алтайской автономной области, директор Горно-Алтайского педагогического института.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва.

Умер в 1976 году.

Ссылки 
 Киселёв

Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Первые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС
Вторые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС